Primitiv (af lat. primus 'første') indgår i mange sammenhænge:

 Primitiv religion – oprindelige eller skriftløse folks religion eller naturfolks religion
 Primitive sætninger – aksiomer, grundantagelser der antages at være sande
 Anarko-primitivisme – radikal teknologi- og civilisationskritik, hvor civilisationens institutioner kritiseres som undertrykkende magtordninger. 
 Primitivisme – inden for billedkunst i begyndelsen af 1900-tallet fortolkninger af stiltræk og formsprog i naturfolks kunst

Eksterne henvisninger 
  Se primitiv på Wiktionary